Александр Алексеевич Иовский (1796—1857) — русский химик, фармацевт и фармаколог, ординарный профессор Императорского Московского университета.

Биография 
Родился в 1796 году в Острогожске Воронежской губернии в семье священника. После окончания Воронежской семинарии (1814) два года преподавал рисование, после чего поступил в Московский университет: учился сначала на физико-математическом (окончил с серебряной медалью, 1817), затем — на медицинском факультете (окончил с золотой медалью, 1818).

В июле 1822 года был удостоен степени доктора медицины за исследование «О кислотах, лишенных кислорода» и в апреле 1823 года был отправлен для изучения фармации и химии за границу. Первый год Иовский работал под руководством Лампадиуса (во Фрейберге, — в Горной академии, затем — в Саксонии), Париже (где слушал лекции Л. Ж. Тенара, Дюлонга, Броньяра и др.); работал в Лондоне — у Бартелеми и Стокгольме — у И. Я. Берцелиуса.

С 1826 года в звании адъюнкт-профессора Иовский преподавал в Московском университете аналитическую химию в приложении к медицине. В 1827 году издал книгу «Химические уравнения с описанием различных способов определять количественное содержание химических веществ», в которой одним из первых использовал химические формулы.

В декабре 1835 года был утверждён экстраординарным профессором, преподавал фармацию, рецептуру, токсикологию и учение о минеральных водах. С февраля 1836 года он заведовал университетской аптекой. Ординарный профессор кафедры врачебного веществословия (1836–1843) медицинского факультета Московского университета. В 1843 году по состоянию здоровья вышел в отставку.

Александр Алексеевич Иовский умер 22 января 1857 года в городе Москве.

Его дочь — Софья Субботина, русская революционерка и народница.

Научные труды 
 «Начальные основания химии« (в 2-х частях; М., 1822; 2-е изд., 1827);
 «Химические уравнения с описанием различных способов определять количественное содержание химических веществ» (1827);
 «О важности химических исследований в кругу наук и искусств» (М., 1827);
«Опыт руководства к познанию внутреннего строения и образования земного шара, с изображением различных слоёв оного и животных, которые существовали до потопа« (М., 1828);
 «Журнал хозяйственной химии» (М., 1829);
 «Руководство к распознаванию ядов, противоядий и пр.» (М., 1834);
 «Начертание общей фармакологии» (М., 1835);
 «Памятная книжка для занимающихся фармацией и рецептурой» (М., 1837);
 «Начертание фармации» (М., 1838) — первое отечественное руководство по фармации.
 переводы
 Перевод с латинского «Лекарственник, или фармакология» Курта Шпренгеля; 
 «Дополнения» (к «Лекарственнику, или фармакологии» Курта Шпренгеля). — М., 1827; 
 Перевод с немецкого «Руководство к осмотру аптек и прочих врачебных запасов» Иоанна Нимана. — М., 1822.

В 1829—1829 и 1831—1832 годах издавал «Вестник естественных наук и медицины» (по 12 книжек в год). Писал статьи в «Учёных Записках Московского Университета».

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Химики Российской империи
Фармакологи Российской империи
Выпускники Воронежской духовной семинарии
Выпускники медицинского факультета Московского университета
Профессора Императорского Московского университета